OSP peut désigner :

Sigle

Anglais 
 Office of Special Plans, une unité de renseignement du Département de la Défense des États-Unis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  est une traitement de surface utilisé pour les circuits imprimés.

Français 
 Obligation de service public, dans l'Union Européenne.
 Open Source Publishing, Belgique

Néerlandais

Toponyme